Церква святого рівноапостольного князя Володимира Великого — парафія і храм Збаразького благочиння Тернопільської єпархії Православної церкви України в селі Ліски Тернопільського району Тернопільської області.

Історія церкви 
Архієпископ Тернопільський і Бучацький Василій з собором священиків 12 січня 1992 року освятив наріжний камінь майбутнього храму. Навесні розпочали будівництво за добровільні пожертвування колгоспу ім. Б. Хмельницького та спиртозаводу.

Храм мурований з білої цегли, всередині тинькований, триверхий. Дзвіниця цегляна, двоярусна, брама натри наскрізні отвори для дзвонів.

Храм складається з трьох частин: центральної, притвору та вівтаря (місця хорів).

Парохи 
 о. Олег Басок.

Джерела 
 

Церкви Тернопільського району
Ліски (Тернопільський район)
Церкви Святого Володимира Великого